Васи́лево () — село в Республике Македония, административный центр общины Василево.

Население 
Население села по переписи населения проведённой в 2002 году составляло 2174 человека, из них
 македонцев — 1819 человек;
 турок — 349 человек;
 жителей других национальностей — 6 человек.

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии